Hal, HAL eller H.A.L. kan stå för:

 Hal (musik) – ett band från Irland
 HAL 9000 – en fiktiv dator
 9000 Hal - en asteroid
 HAL Laboratory – ett japanskt spelföretag
 HAL 5 – ett motoriserat artificiellt exoskelett, se Hybrid Assistive Limb
 H.A.L. – ett nederländskt-amerikanskt rederi, se Holland America Line
 Franska namnet på staden Halle i Belgien
 Hindustani Aeronautics Limited – ett indiskt företag
 Hal Saflieni Hypogeum – en underjordisk katakomb-liknande struktur på Malta

Personer
 Hal Ashby (1929–1988), en amerikansk filmregissör, filmklippare och klippassistent